Cantel kan syfta på:

Filippinerna 

 Cantel (ort), MIMAROPA, Province of Mindoro Oriental,

Guatemala 

 Municipio de Cantel, kommun, 
 Cantel (kommunhuvudort), Departamento de Quetzaltenango,

Indonesien 

 Desa Cantel, administrativ by, Jawa Timur, 

Robotskapade Filippinernaförgreningar
Robotskapade Indonesienförgreningar